Фенлон () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Фенлон, Адриан (род. 1972) — ирландский спортсмен.
 Фенлон, Иэн (род. 1949) — британский музыковед-историк.
 Фенлон, Пэт (род. 1969) — ирландский футболист и менеджер.
 Фенлон, Эдвард (1903—2010) — американский политик, окружной судья.